George West (Teksas)
 George West (amerykański polityk) (1823-1901)
 George West (brytyjski polityk) (1814-1850)

Zobacz też